Fétigny (Frankrijk)
 Fétigny (Fribourg)